Fahner ist
 ein Namensteil
 der Fahner Höhe (auch Fahnersche Höhe)
 der Verwaltungsgemeinschaft Fahner Höhe
 von Großfahner
 von Kleinfahner, einem Ortsteil von Gierstädt

 der Familienname von
 Thomas Fahner, einem ehemaligen deutschen Zehnkämpfer in der Leichtathletik